Le patronyme Gollnisch peut faire référence à :
 Bruno Gollnisch (né en 1950) homme politique français, frère de Pascal ;
 Pascal Gollnisch (né en 1952) prêtre catholique français, frère de Bruno ;